Miejscowości w USA:
 Trimble – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Trimble – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Trimble – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Dyer
Gminy w USA:
 Trimble (ang. Trimble Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Trimble (ang. Trimble County) – w stanie Kentucky
Osoby noszące nazwisko Trimble:
 David Trimble – laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Robert Trimble (1776-1828) – amerykański prawnik
 Virginia Trimble – amerykańska astronom
Postacie fikcyjne noszące nazwisko Trimble:
 Quentin Trimble – były dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie (cykl "Harry Potter" Joanne K. Rowling)